Catherine Schneider peut désigner :

  (1856-1918), préceptrice à la cour du tsar Nicolas II, exécutée pendant la Révolution ;
  (1944- ), actrice et écrivaine française, épouse de Roger Vadim ;
  (1949- ), juriste française, professeure à l'université de Grenoble ;
 Catherine Schneider (1961- ), pianiste, compositrice française.